Jan Bouwman (zwemmer), Nederlands zwemmer (1935-1999)
 Jan Bouwman (burgemeester), Nederlands burgemeester (1897-1954)